Alpspitz heißen folgende Berge:

 Alpspitz (Allgäuer Alpen), Bayern, Deutschland
 Alpspitz (Rätikon), Liechtenstein

Siehe auch:
 Alpspitzbahn Nesselwang
 Alpspitze
 Alpspitzbahn